Ка́ллум Кит Ре́нни (, род. 14 сентября 1960, Англия) — канадский актёр, продюсер.

Ранние годы 
Каллум Кит Ренни родился в городе Сандерленде английского графства Тайн и Уир на северо-востоке Англии, в шотландской семье, имевшей троих детей. Каллум был средним из трех братьев. Когда ему было четыре года, его родители эмигрировали в Канаду, в город Эдмонтон, провинция Альберта. Каллум окончил среднюю школу и поступил в колледж, однако бросил его и стал заниматься случайной работой. В молодости имел проблемы с алкоголем, но поборол эту пагубную привычку. В дальнейшем Ренни из Эдмонтона переехал в Ванкувер.

Карьера 
Свою профессиональную кинематографическую деятельность Каллум Кит Ренни начинал в канадских телесериалах и фильмах. Одной из его первых крупных работ была роль детектива Стэнли Реймонда Ковальски в телесериале «Строго на юг». Он приобрёл широкую известность, сыграв сайлона Леобена Коноя в фантастическом мини-сериале «Звёздный крейсер „Галактика“» и продюсера Лу Эшби в сериале «Блудливая Калифорния». 

В 2012 году Ренни сыграл одну из главных ролей в сериале «Фирма». В 2017 году он сыграл роль детектива Хэллорана в фильме «Пила 8».

Личная жизнь 
В настоящее время Ренни проживает попеременно в Ванкувере и Лос-Анджелесе. Он не женат, не имеет детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джемини»
Лауреаты премии «Джини»
Киноактёры Канады